Plusieurs navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Vicksburg en l'honneur de la ville du même nom :
 l', un navire à vapeur mis en service en 1863 et vendu en 1865 ; 
 l', une canonnière mise en service en 1897 et retirée du service en 1944 ; 
 l', un croiseur léger de classe Cleveland renommé Houston pendant sa construction, en service de 1943 à 1947 ;
 l', un croiseur léger de classe Cleveland lancé en 1943 et retiré du service en 1947 ;
 l', un croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga lancé en 1991 et toujours en service.

Vicksburg